János Tóth ist der Name folgender Personen:

* János Tóth (Politiker) (1864–1929), ungarischer Politiker
 János Tóth (Volleyballspieler) (* 1946), ungarischer Volleyballspieler und -trainer
 János Tóth (Schwimmer) (* 1955), ungarischer Schwimmer
 János Tóth (Leichtathlet) (* 1978), ungarischer Leichtathlet